Boris Zimine (1990-), coureur cycliste et directeur sportif français ;
 Gueorgui Zimine (1900-1985), photographe russe ;
 Ievgueni Zimine (1947-2018), joueur de hockey sur glace russe ;
 Ilya Zimine (1972-2006), journaliste russe mort assassiné ;

Patronyme russe